Hugo kan syfta på följande:
 Hugo, ett personnamn
 HUGO, förkortning för Human Genome Organisation, ett forskningsprojekt
 Hugopriset, ett pris inom science fiction-litteratur
 Hugo Cabret, en amerikansk film med originaltiteln Hugo
 Hugo Boss, ett tyskt klädmärke
 Hugo (datorspel)
 Hugo (krater), en nedslagskrater på Merkurius
 2106 Hugo, en asteroid i huvudbältet

Geografi

USA 

 Hugo, Oklahoma, countyhuvudort, Choctaw County, 
 Hugo, Minnesota, ort, Washington County, 
 Hugo, Colorado, countyhuvudort, Lincoln County, 

Robotskapade USAförgreningar